Pierogi z bobem – polska, wysokokaloryczna odmiana pierogów gotowanych, tradycyjne danie charakterystyczne dla Lubelszczyzny i Podkarpacia.

Pierogi z dodatkiem bobu znajdujące się na Liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stan na 14 maja 2017):
 „Pierogi z bobem” – województwo podkarpackie, powiat tarnobrzeski, gmina Nowa Dęba, wieś Cygany; wpisane na listę 25 lutego 2014. Pierogi te charakteryzują się falbanką na brzegu. Półkoliste, a w przekroju owalne. Długość 5–6 cm. Farsz z gotowanego bobu, zmielonego w maszynce z cebulą i usmażonym boczkiem oraz przypraw. Po podaniu kraszone masłem lub słoniną oraz cebulą.
 „Pierogi z bobem i mięsem z Dobryniowa” – województwo lubelskie, powiat krasnostawski, gmina Łopiennik Górny, wieś Dobryniów; wpisane na listę 14 października 2016. Farsz składa się z bobu, gotowanego i zmielonego mięsa z podgardlem, podsmażonej cebuli oraz przypraw w postaci soli i pieprzu. Po ugotowaniu jedzone od razu lub po uprzednim przypieczeniu na tłuszczu. Zazwyczaj okraszane skwarkami i tłuszczem lub masłem. Wymiary: 7–8 cm długości, ok. 5 cm szerokości.
 „Karczmiskie pierogi z bobru (bobu)” – województwo lubelskie, powiat opolski, gmina Karczmiska; wpisane na listę 6 lutego 2014. Pierogi te posiadają kształt półokręgu. Bezpośrednio po ugotowaniu ciasto pierogowe jest gładkie i napięte, by po ostygnięciu lekko się pofałdować. Wymiary: 8 cm długości, 5 cm szerokości oraz 2 do 3 cm wysokości. Farsz z mielonego bobu zmieszanego z ziemniakami, solą, pieprzem i przysmażoną cebulą.

Przypisy 

Kuchnia lubelska
Kuchnia podkarpacka
bobem
Polskie produkty tradycyjne
Potrawy z roślin strączkowych